Redbank Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Redbank Creek (King River), Nebenfluss des King River (Katherine River) im Northern Territory
 Redbank Creek (Yappar River), Nebenfluss des Yappar River in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Redbank Creek (Allegheny River), Nebenfluss des Allegheny River in Pennsylvania